Tako bezeichnet:

 Tako (Automarke), eine ehemalige brasilianische Automarke
 Tako (Chiba), eine Stadt in der Präfektur Chiba
 Tako (Han), ein japanisches Lehen

Takō ist der Familienname folgender Personen:
 Motonobu Takō  (* 1972), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Tako hiki, langes, dünnklingiges Messer in der traditionellen japanischen Küche
 Taco, Fast-Food-Gericht der mexikanischen Küche
 Takko